José Antonio Díaz puede referirse a:

 José Antonio Díaz (17??–18??), sacerdote mexicano;
 José Antonio Díaz Fernández "Chaquetón" (1946-2003), cantaor de flamenco español;
 José Antonio Díaz Peláez (1924-1988), artista cubano.